Штанда́рт — многозначное слово:

 Штандарт — особый вид знамени (флага).
 Штандарт СС — основа административно-территориальной единицы в структуре СС.
 «Штандарт» — русская императорская яхта Александра II.
 «Штандарт» — русская императорская яхта времён Николая II.
 «Штандарт» — русский фрегат времён Петра I.
 «Штандарт» — русский фрегат, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 «Штандарт» — историческая копия русского фрегата времён Петра I.
 Штандарт — название рейда, находящегося возле острова Большой Пограничный.